Curi Fortunat o Curi Fortunatià (en llatí Curius Fortunatus o Curius Fortunatianus) va ser un advocat romà de la meitat del , una mica anterior a Cassiodor que l'esmenta.

Va escriure un compendi de tècnica retòrica a manera de preguntes i respostes que recopilava dades de les principals autoritats sobre el tema tant llatines com gregues, en tres llibres sota el títol Curii Fortunatiani Consulti Artis Rhetoricae Scholicae Libri tres, que al seu temps era molt apreciada, una obra molt completa i concisa.

Aquest Curi Fortunat o Fortunatià no s'ha de confondre amb Curi Fortunatià, que com diu Juli Capitolí va escriure una història dels regnats de Màxim i Balbí, ni amb el bisbe Fortunatià d'Aquileia, autor d'uns comentaris sobre els Evangelis, mencionat per Jeroni d'Estridó.

Referències 

Juristes romans